Louis Elle ist der Name folgender Personen: